Шройф  () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шройф, Вильям (1931—2007) — чехословацкий футболист.
 Шройф, Мартин (1915—1976) — немецкий танковый ас времён Второй мировой войны.